Amerikai Egyesült Államok
 Maysville – település Alabama államban
 Maysville – település Arkansas államban
 Maysville – Colorado államban
 Maysville – település Észak-Karolina államban
 Maysville – település Georgia államban
 Maysville – település Illinois államban
 Maysville – település Indiana államban
 Maysville – település Iowa államban
 Maysville – település Kentucky államban
 Maysville – település Maine államban
 Maysville – település Missouri államban
 Maysville – település Missouri államban
 Maysville – település Ohio állam Allen és Hardin megyéjében
 Maysville – település Ohio állam Coshocton megyéjében
 Maysville – település Ohio állam Wayne megyéjében
 Maysville – település Oklahoma államban
 Maysville – település Pennsylvania állam Armstrong megyéjében
 Maysville – település Pennsylvania állam Mercer megyéjében
 Buckingham (Virginia), régi neve Maysville